Nemours bezeichnet

Ortsnamen:
 Nemours, französische Stadt in der Region Île-de-France
 Nemours, ehemaliger französischer Name der westalgerischen Stadt Ghazaouet
 Saint-Pierre-lès-Nemours, französische Gemeinde der Region Île-de-France

Regionen:
 französischer Kanton Nemours im Arrondissement Fontainebleau

Personen:
 Aurélie Nemours (1910–2005), französische Malerin
 Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours (1567–1595), französischer Adliger, Gouverneur von Paris und Lyonnais
 Henri I. de Savoie-Nemours (1572–1632), französisch-savoyardischer Adliger
 Henri II. de Savoie-Nemours (1625–1659), Erzbischof von Reims, Herzog von Nemours, Herzog von Aumale
 Jacques de Savoie-Nemours (1531–1585), Gouverneur des Poitou
 Marie de Nemours (1625–1707), Fürstin von Neuenburg
 Philipp von Savoyen-Nemours (1490–1533), Bischof von Genf, Herzog von Nemours
 Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739–1817), französischer Nationalökonom
 Urson de Nemours (auch Orson; * um 1165, † 1233), Baron de Brécy-en-Berry, Kammerherr und Berater der Könige Ludwig VIII. und Ludwig IX.

Sonstiges:
 Herzogtum Nemours, ein erbliches französisches Herzogtum
 Vertrag von Nemours, historisches Ereignis von 1585